Сборная команда Кахахстана:

 Сборная Казахстана по хоккею с мячом
 Сборная Казахстана по хоккею с шайбой